Höga kusten kan syfta på:

  Höga kusten – ett kustområde i Ångermanland
 Höga Kusten Airport – en flygplats
 Höga kustenleden – en vandringsled
 Höga kusten-bron – en bro
 Höga Kusten Flyg – ett svenskt flygbolag
 Höga kusten (musikalbum) – ett musikalbum av Tomas Ledin från 2013